Miejscowości w USA:
 Barker – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome
 Barker – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Niagara
Gminy w USA:
 Barker (ang. Barker Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Broome